Cette page établit une liste des peintures de Pompeo Batoni (né le  à Lucques en Toscane - mort le  à Rome), peintre italien du .

Notes 

Batoni, Pompeo
Oeuvres Batoni